Erik Sebastian Collberg (né le  à Mariestad en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Mariestad BOIS, il rejoint les équipes de jeunes du Frölunda HC en 2010. Il découvre l'Elitserien un an plus tard. Il est choisi au cinquième tour, en cent-vingt-quatrième position par l'Avangard Omsk au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2011. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2012, il est choisi par les Canadiens de Montréal au  lors du deuxième tour. Il fut ensuite échangé aux Islanders de New York contre Thomas Vanek.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2009-2010 || Mariestad BOIS || Division 1 || 4|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Frölunda HC || Elitserien || 5|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Frölunda HC || Elitserien || 41|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Frölunda HC || Elitserien || 35|| 6|| 3|| 9|| 6|| 5|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
|2012-2013 || Örebro HK || Allsvenskan || 15|| 6|| 2|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Mariestad BOIS || Division 1 || 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Bulldogs de Hamilton || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Frölunda HC || Elitserien || 40|| 3|| 6|| 9|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015|| Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||41 ||4 || 12||16 ||13 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Thunder de Stockton || ECHL || 6|| 4|| 3|| 7|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 42 || 3 || 7 || 10 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| 2016-2017 || Rögle BK || SHL || 45 || 6 || 7 || 13 || 10 || 4 || 1 || 2 || 3 || 0
|-
| 2017-2018 || Rögle BK || SHL || 35 ||4 || 5 ||	9 || 14 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || Timrå IK || SHL || 37|| 7|| 4|| 11|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2019-2020 || Graz 99ers || EBEL || 27|| 4|| 9|| 13|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2020-2021 || Löwen Frankfurt || DEL 2  || 39|| 13|| 22|| 35|| 12|| 5|| 4|| 1|| 5|| 2

Au niveau international 

| 2012 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 4|| 3|| 7|| 0|| +2||align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans || 6|| 4|| 5|| 9|| 14|| +1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 4|| 2|| 6|| 4|| -2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde junior || 7|| 1|| 5|| 6|| 6|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent

Références

Naissance en février 1994
Joueur suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avangard Omsk
Choix de repêchage des Canadiens de Montréal
Joueur des Frölunda Indians
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Örebro HK
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur du Thunder de Stockton
Joueur du Rögle BK
Joueur du Timrå IK
Joueur du Graz 99ers